Ab ovo usque ad mala — міні-альбом гурту «Кому Вниз», виданий 2007 року.

Трек-лист 
 White Demons (5:38)
 Mazha Veera (4:55)
 Irgrendwie, Irgendwo, Irgendwann (5:32)
 Shiva's Dance (4:21)
 Кленовий Вогонь (The Maple's Blaze) (4:21)
 Ліра (Lyre) (3:58)

Альбоми гурту «Кому Вниз»
Рок-альбоми